Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Germier – Alta Garonna
Saint-Germier – Gers
Saint-Germier – Deux-Sèvres
Saint-Germier – Tarn